Благоев може да се отнася за:
 Димитър Благоев (пояснение) – двама души с това име
 Костадин Благоев (р. 1927), български футболист
 Никола Благоев (1868-1944), български историк
 Христо Благоев, няколко души с това име